Фой:
 Фой (; Тои; Toy; в Септ. Θοού) — библейский персонаж, царь Хамата, современник Давида; вёл войны с Гададезером (слав. Адраазар), царём ; узнав, что израильский царь разбил войско Гададезера, он послал к Давиду своего сына Иорама (Гадорама) с драгоценными подарками.

Фамилия английского происхождения () 
 Фой, Вилли (1873—1929) — немецкий этнолог и индолог.
 Фой, Клэр (род. 1984) — британская актриса.
 Фой, Крис (род. 1962) — английский футбольный арбитр.
Фой, Лидия (род. 1947) — ирландская активистка за права трансгендеров.
 Фой, Маккензи (род. 2000) — американская модель и актриса.
 Фой, Рэнди (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист.

Примечания